Вальсторф:

 Вальсторф — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Вальсторф — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.